Wandanker steht für:
 Anker (Bauwesen)
 Luftschichtanker
 Oberleitungsrosette

Siehe auch:
 Dübel#Schwerlastdübel
 Mauerhaken (Heraldik)